Simpleks (en. simplex) har flere betydninger:
 Simpleks (geometri) – en term i geometri som betyder en n-dimensional analog af en trekant
 Herpes simplex – er en viral sygdom forårsaget af Herpes simplex vira
 Simpleks (kommunikation)

Andet 
 Simpleks-metoden – Inden for operationsanalyse anvendes simpleks-metoden til optimering af lineære programmerings-problemer.

Se også 
 Simpleks udskrivning, en udskrivningsteknik i modsætning til dupleks udskrivning
 Dupleks